

Александрия 
В первом круге команда выступала под названием «Полиграфтехника».

Арсенал (Киев)

Волынь (Луцк) 
До 22 июля 2002 команда выступала под названием СК «Волынь-1».

Ворскла (Полтава)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Ильичёвец (Мариуполь) 
В первом круге команда выступала под названием «Металлург».

Карпаты (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Оболонь (Киев)

Таврия (Симферополь)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Чемпионат Украины 2002/2003 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 2002/2003 на сайте Ukr-Football.org.ua

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2002/2003